Państwa uczestniczące w Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2006 – lista państw, reprezentowanych przez narodowe komitety olimpijskie, które wysłały przynajmniej jednego sportowca na XX Zimowe Igrzyska Olimpijskie w 2006 roku w Turynie.

W igrzyskach olimpijskich w Turynie zaprezentowali się sportowcy reprezentujący 79 państw. Najliczniej reprezentowanym kontynentem była Europa (41 państw), kolejnymi według liczby państw uczestniczących były: Azja (22 państwa), Afryka (6 państw), Ameryka Północna i Południowa (po 4 państwa) oraz Australia i Oceania (2 państwa). Wśród państw uczestniczących były trzy kraje debiutujące w zimowych igrzyskach olimpijskich: Albania, Etiopia i Madagaskar.

Pod względem liczby uczestników najliczniejszą reprezentację wystawiły Stany Zjednoczone, w barwach których zaprezentowało się 204 sportowców (87 kobiet i 117 mężczyzn). Reprezentacja ta była również najliczniejszą, jeśli chodzi o liczbę występów w rozegranych konkurencjach – Amerykanie nie mieli reprezentanta tylko w jednej z rozegranych konkurencji (biathlonowym biegu masowym kobiet).

W klasyfikacji medalowej pierwsze miejsce zajęła reprezentacja Niemiec, w dorobku której znalazło się 29 medali (11 złotych, 12 srebrnych i 6 brązowych). W klasyfikacji indywidualnej pierwsze miejsce zajął Ahn Hyun-soo, zdobywając trzy złote i jeden brązowy medal. Z kolei najwięcej medali wszystkich kruszców wywalczyła Cindy Klassen – jeden złoty, dwa srebrne i dwa brązowe.

Liczebność reprezentacji 

Najliczniejszą reprezentacją na igrzyska olimpijskie w Turynie była reprezentacja Stanów Zjednoczonych – w zawodach olimpijskich wzięło udział 204 sportowców (87 kobiety i 117 mężczyzn). Stany Zjednoczone wystawiły reprezentantów do wszystkich piętnastu dyscyplin sportowych i 83 z 84 rozegranych konkurencji. Kolejnymi reprezentacjami pod względem liczebności były: Kanada (191 sportowców), gospodarz igrzysk Włochy (179), Rosja (174) i Niemcy (155). Te pięć państw wystawiło przynajmniej jednego reprezentanta w każdej dyscyplinie w Turynie.

Ogółem do zawodów przystąpiło 2494 sportowców z 79 państw (dla porównania, podczas poprzednich zimowych igrzysk, w 2002 roku w Salt Lake City do zawodów przystąpiło 2399 sportowców reprezentujących 77 narodowe komitety olimpijskie). Tylko reprezentacja Stanów Zjednoczonych liczyła ponad 200 sportowców, ponad 100 sportowców zawierało osiem reprezentacji, a osiemnaście ponad 50 sportowców. Osiemnaście państw wystawiło tylko jednego swojego reprezentanta.

W tabeli przedstawiono reprezentacje według liczby uczestników zawodów olimpijskich w Turynie. Uwzględniono wyłącznie sportowców, którzy wzięli udział w zawodach (zostali zgłoszeni do startu w swojej konkurencji). Pominięto zatem zawodników rezerwowych, kontuzjowanych i tych, którzy wycofali się ze startu przed rozpoczęciem zawodów. Wskazano również, poza numerem porządkowym dla kolejności alfabetycznej, numerację według kolejności wejścia na stadion podczas ceremonii otwarcia igrzysk, a także liczbę dyscyplin i konkurencji, w których wskazany kraj był reprezentowany.

Udział reprezentacji w poszczególnych dyscyplinach sportowych 
W ramach igrzysk w Turynie przeprowadzono 84 konkurencje w 15 dyscyplinach sportowych. W porównaniu do poprzednich igrzysk w kalendarzu olimpijskim znalazło się osiem nowych konkurencji – biegi masowe w biathlonie, sztafety sprinterskie w biegach narciarskich, biegi drużynowe w łyżwiarstwie szybkim i snowcross w snowboardingu (wszystkie te konkurencje rozegrano wśród kobiet i wśród mężczyzn).

Najwięcej konkurencji – po dwanaście – przeprowadzono w biegach narciarskich i łyżwiarstwie szybkim, po dziesięć finałów odbyło się w biathlonie i narciarstwie alpejskim, a osiem w short tracku. W kalendarzu znalazły się dwie dyscypliny zespołowe – curling i hokej na lodzie, w obu przeprowadzono turnieje kobiet i mężczyzn. Najwięcej państw – 60 – wystawiło swoich reprezentantów w narciarstwie alpejskim, 53 państw było reprezentowanych w biegach narciarskich, a 37 w biathlonie.

W tabeli zaprezentowano zestawienie państw według liczby reprezentantów w poszczególnych dyscyplinach sportowych na igrzyskach w Turynie. Uwzględniono tylko sportowców, którzy wystąpili w zawodach (bądź zostali zgłoszeni do startu). Pominięto zatem zawodników rezerwowych, kontuzjowanych i tych, którzy wycofali się ze startu przed rozpoczęciem zawodów. Pięcioro sportowców wystąpiło na tych igrzyskach w dwóch różnych dyscyplinach, co opatrzono stosownymi przypisami. W tabeli ujęto również reprezentację Wysp Dziewiczych, której jedyna członkini nie wystartowała w zawodach z powodu kontuzji.

Najlepsi zawodnicy poszczególnych reprezentacji 

Podczas igrzysk olimpijskich w Turynie medale zdobyli sportowcy z 26 państw, z których reprezentanci 18 państw wywalczyli przynajmniej jeden złoty medal olimpijski. Zwycięzcą klasyfikacji medalowej i zdobywcą największej liczby medali wszystkich kolorów, z jedenastoma złotymi, dwunastoma srebrnymi i sześcioma brązowymi medalami, została reprezentacja Niemiec. Były to trzecie zimowe igrzyska z rzędu, podczas których Niemcy zdobyli najwięcej medali olimpijskich. Najbardziej utytułowanym zawodnikiem igrzysk był południowokoreański łyżwiarz szybki startujący w short tracku Ahn Hyun-soo, który zdobył cztery medale – trzy złote i jeden brązowy. Najwięcej razy na podium olimpijskim stanęła natomiast kanadyjska panczenistka Cindy Klassen, zdobywając jeden złoty, dwa srebrne i dwa brązowe medale. Ogółem przynajmniej dwukrotnymi medalistami igrzysk zostało 62 sportowców, spośród których 43 zdobyło co najmniej jeden złoty medal.

W tabeli przedstawiono państwa uczestniczące w igrzyskach w Turynie wraz z liczbą zdobytych medali oraz nazwiskami sportowców, którzy dla danej reprezentacji uzyskali najlepszy rezultat. W przypadku państw, które zdobyły co najmniej jeden medal, był to sportowiec, który zdobył najwięcej medali olimpijskich. W pozostałych przypadkach wskazano sportowca, który zajął najwyższe miejsce spośród wszystkich startujących w danej reprezentacji.

Uwagi

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 

!